Breitenau (Ausztria)
 Breitenau (Bas-Rhin)
 Breitenau (Westerwald)